Miejscowości w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Złotów:
 Nowa Święta – wieś
 Nowa Święta – osada
 Nowa Święta – osada leśna